Blind est un mot anglais et allemand qui signifie aveugle.

C'est aussi un mot anglais qui signifie store.

Musique 
 Blind est un surnom donné à de nombreux musiciens (aveugles) de blues
 Blind Lemon Jefferson (1893-1929)
 Blind Blake (1893?-1933)
 Blind Gary Davis (1896-1972)
 Blind Willie McTell (1898?-1959)
 Blind Willie Johnson (1900-1949)
 Blind Boy Fuller (1907-1941)
 Blind John Davis (1908-1985), un  pianiste de blues et de boogie (voir )
 Blind, la première chanson du premier album du groupe Korn
 Blind, un rappeur français

Cinéma 

 Blind, un film néerlandais réalisé par Tamar van den Dop en 2007 ;
 Blind, un film sud-coréen réalisé par Ahn Sang-hoon en 2011 ;
 Blind, un film indien, réalisé par Shome Makhija, remake du précédent ;
 Blind, un film néerlando-norvégien réalisé par Eskil Vogt en 2014 ;
 Blind, un film américain réalisé par Michael Mailer en 2016.

Patronyme

 Daley Blind (né en 1990), un footballeur néerlandais ;
 Doris Blind (née en 1976), une lutteuse française ;
 Emmanuelle Blind (née en 1970), une lutteuse française ;
 Fabrice Blind (né en 1965), un acteur français.

Hydronymie 

 Blind, une petite rivière du centre de l'Alsace ;
 Blind/Otūwhero, un cours d’eau en Nouvelle-Zélande.

Autres 
Blind peut aussi désigner :
 blind, la mise initiale avant toute enchère au poker et d'autres jeux ;
 Blind, un fabricant de skateboards.

Voir aussi 
 Blind carbon copy (Bcc), une forme d'envoi en courrier électronique
 Blind test, un jeu
 Blind Justice, une série télévisée
 Blind Date, une émission de téléréalité
 The Blind Boys of Alabama, un groupe de chanteurs de gospel
 Blind Faith, un groupe de rock britannique
Blind Faith, l'unique disque de ce groupe
 Blind Guardian, un groupe de power metal allemand
 Blind Melon, un groupe de rock américain

Lien externe 
 

Patronyme alsacien
Surnom
Pseudonyme